Åsbrink är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eje Åsbrink
 Erik Åsbrink
 Elisabeth Åsbrink
 Eva Åsbrink
 Gustav Åsbrink
 Gösta Åsbrink
 Marika Lindgren Åsbrink
 Molly Åsbrink
 Per Åsbrink
 Pontus Åsbrink
 Stefan Åsbrink
 Sven Åsbrink

Svenska efternamn